Высшая школа искусств, дизайна и архитектуры Университета Аалто (Aalto ARTS, , ,  — ведущее учебное заведение Финляндии в области архитектуры, дизайна, аудиовизуальной коммуникации, изобразительного искусства и эстетического образования, образованное в результате слияния факультета архитектуры Хельсинкского политехнического института и Высшей школы промышленного дизайна (, TaiK) и сегодня входящее в инновационный Университет Аалто. Самый крупный профильный вуз в Скандинавии.

История

Известные выпускники 
В Высшей школе промышленного дизайна TaiK учились практически все значительные фигуры финского искусства, дизайна и кинематографа, включая таких снискавших международное признание мастеров, как Тапио Вирккала и Кай Франк. Архитектурное отделение Хельсинкского политехнического института закончили такие видные выдающиеся архитекторы, как Элиэль Сааринен и Алвар Аалто (в честь последнего современный объединённый университет получил своё название).

Образование 
В Высшей школе искусств, дизайна и архитектуры можно получить степень бакалавра наук в области технологий, архитектора, бакалавра искусств, магистра искусств и доктора искусствоведения.

Примечания 

Университет Аалто